2 miejscowości w Polsce: 
 Waliska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Waliska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz